Taco kan avse:
 Maträtten taco
 Taco, artistnamn för musikern Taco Ockerse
 Taco, smeknamn för astronauten Kenneth D. Cockrell